Эразм Гличнер (; 1528—1603) — один из самых образованных лютеранских деятелей в Польше в XVI века; являлся одним из ведущих проповедников и богословов протестантского движения во всём польско-литовском государстве, плодовитый писатель, реформатор школьного образования, популяризатор наук.

Из многих его сочинений, богословского, полемического и педагогического содержания, наиболее известен труд: «Ksiąźki о wychowaniu dziесi», который был впервые издан в 1558 году в городе Кракове.

Эразм Гличнер умер 21 января 1603 в городе Броднице (нынешнее Куявско-Поморское воеводство).

Избранная библиография 

 Nauka i praktyka, 1558,
 Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą, 1558,
 Taniec i rozmowa o nim, w której się to zamyka, skąd poszedł taniec, co są za owoce jego. A jeśliż się godzi człowiekowi krześcianskiemu z białemi głowami tańcować?, 1563,
 Libellus brevis ac dilucidus contra novos circumcisores Ecclesiae coenaries, 1564
 Breve colloquium, 1565
 De Sacrosanctissima Trinitate… observationes, 1565
 Societas et symbola doctrinae et morum, 1565
 Assertiones aliquot breves ac dilucidae pro baptismo infantium, 1569,
 Agenda szafunku Wieczerzy Pańskiej, 1573,
 Odpór na odpowiedź questii niektórych podanych o kościele powszechnym, 1579,
 Kronika żywota, nauki i spraw Jezusa Chrystusa, 1579,
 Consensus, Toruń 1586; wyd. następne: 1592;
 Appellatia, która się popiera i znowu wywodzi. Obrona dołożna confederatiej Królestwa Polskiego, 1598,
 Chronicon regum Poloniae, 1597,
 Wiersze polskie, 1558.

Примечания 

Польские писатели
Протестантские богословы
Богословы XVI века
Богословы XVII века
Богословы Польши
Богословы Литвы
Проповедники Польши